Pediopsis är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Burmeister 1838. Pediopsis ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Pediopsis